A Lego City kalandok (eredeti cím: Lego City Adventures) 2019-ben indult dán–amerikai–brit–francia televíziós 3D-s számítógépes animációs vígjátéksorozat, amelyet Dana Dorian, Laurent Nicolas és Samuel Tourneaux rendezett. A tévéfilmsorozat a Lego Csoport, a Passion Páris, az Axis Studios és a Circus gyártásában készült, a Lego Csoport forgalmazásában jelent meg. Producerei Katrine Talks, Jon Colton Barry, Lars Danielsen, Sigurd Hartmeyer-Dinesen, Andrew Pearce és Sueann Rochester. Amerikában 2019. június 22-én, míg Magyarországon 2019. november 25-én a Nickelodeon mutatta be.

Két érdekesség hogy abban a részében amikor Duke-nak új autója lesz két filmet is leparodizáltak a Knight Rider-t Duke beszélő kocsija miatt és a Vissza a jövőbe című filmet villámok miatt.

Cselekmény 
A Lego City egy forgalmas metropolisz. A város munkásokat, a rendőrségnek, a tűzoltóknak és a kórházi dolgozók kalandjait követi nyomon. A rendkívüli kalandokba sodort karakterek között van Duke DeTain rendőrkapitány, Freya McCloud tűzoltóparancsnok, Shirley Keeper mogorva utcaseprő, Harl Hubbs, a lelkes ezermester Solomon Fleck, a város polgármestere, Carol Yay alpolgármester, RE Fendrich és Mary Sinclair, a rivalizáló üzletemberek, Freya problémás unokaöccse, Billy McCloud, és gördeszka rendőrfőnök Percival "Wheelie" Wheele.

Szereplők

Epizódok

1. évad (2019)

2. évad (2020)

3. évad (2022)

4. évad (2022)

Jegyzetek

További információk 

2019-ben bemutatott dán televíziós sorozatok
Dán animációs sorozatok
2019-ben bemutatott amerikai televíziós sorozatok
Amerikai számítógépes animációs sorozatok
2019-ben bemutatott brit televíziós sorozatok
Brit számítógépes animációs sorozatok
2019-ben bemutatott francia televíziós sorozatok
Francia számítógépes animációs sorozatok
Televíziós vígjátéksorozatok
Lego-sorozatok
A Nickelodeon saját gyártású műsorai